Марсио Вьейра де Васконселос (; 10 октября 1984, Марку-ди-Канавезиш, Порту, Португалия) — андоррский футболист, защитник клуба «Атлетико» (Монсон) и национальной сборной Андорры.

Его младший брат Шавьер Вьейра (1992) — футболист, полузащитник «Атлетико де Монсон» и сборной Андорры.

Биография

Клубная карьера 
Занимался в молодёжной команде клуба «Марку». После играл на профессиональном уровне за клуб «Марку». Затем играл в командах из низших лиг чемпионата Испании — «Эивисса-Ибиса» и «Теруэль». С 2008 года игрок клуба «Атлетико» (Монсон).

Карьера в сборной 
В национальной сборной Андорры играет с 2005 года. В 2006 году сыграл в двух матчах предварительного этапа квалификации на молодёжный чемпионат Европы 2007 против Исландии. В которых Андорра одержала поражение (0:2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Андорры
Игроки сборной Андорры по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Андорры по футболу
Игроки ФК «Марку»
Игроки ФК «Эивисса-Ибиса»
Игроки ФК «Теруэль»
Игроки ФК «Атлетико» Монсон